Raunchy – brano musicale del 1957, pubblicato come singolo da Bill Justis
 Raunchy – gruppo musicale danese